Nottau ist der Ortsname von

 Nottau (Hauzenberg), Ortsteil der Stadt Hauzenberg, Landkreis Passau, Bayern
 Nottau (Obernzell), Ortsteil des Marktes Obernzell, Landkreis Passau, Bayern